Bonath ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bonath (* 1979), deutscher Chorleiter
 Frank Bonath (* 1972), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Gesa Bonath (1935–1992), deutsche Germanistin
 Heiko Bonath (* 1961), deutscher Handballspieler und -trainer
 Heinrich Ludwig Bonath (Heinrich Ludewig Bonath; 1770–1806), Herzoglich Oldenburgischer Kammersekretär, Schriftsteller und Herausgeber
 Kathleen Bonath (* 1965), deutsche Volleyballspielerin
 Klaus Bonath (* 1936), deutscher Veterinärmediziner, Chirurg und Hochschullehrer
 Rico Bonath (* 1983), deutscher Handballspieler